Into the light (Chris de Burgh), studioalbum uit 1986 van Chris de Burgh
 Into the light (Gandalf), een studioalbum uit 1999 van Gandalf
 Into the light (David Coverdale), soloalbum uit 2000 van David Coverdale

 Out of the dark (Into the light), postuum uitgebracht album van van de Oostenrijkse muzikant Falco uit 1998